Slovo camel (výslovnost [ˈkæml]) znamená v angličtině velbloud. Termín se může vztahovat také k dalším pojmům z různých oblastí:

Geografie 
 Camel (řeka), řeka v Cornwallu

Hudba 
 Camel (hudební skupina), anglická hudební skupina
 Camel (album), její první album

Jména osob 
 Marvin Camel (* 1951), americký boxer
 Camel Meriem (* 1979), francouzský fotbalista

Letectví 
 Sopwith Camel, britský stíhací letoun z první světové války
 Kódové označení NATO pro sovětský dopravní letoun Tupolev Tu-104

Oděvní průmysl 
 Camel Active, německý výrobce oděvů

Programování a elektronika 
 Apache Camel, JAVA aplikace
 Akronym pro Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic, sadu telekomunikačních standardů

Sport 
 Camel Trophy, zaniklý automobilový závod
 Wadebridge Camels, rugbyové družstvo z Wadebridge v Cornwallu

Tabákové výrobky 
 Camel (cigarety), značka cigaret vyráběných americkou společností R. J. Reynolds Tobacco Company

Typografie 
 CamelCase, způsob psaní víceslovných frází a nadpisů